Періге́, Періґе () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, адміністративний центр департаменту Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 110 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 15492 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 27777,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Спорт

Персоналії

Народилися 
 Еме Кларіон (1894-1960) — французький актор театру та кіно
 Клод Сеньйоль (1917—2018) — французький письменник-фантаст і фольклорист.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста
 [ Розташування муніципалітету Періге на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Дордонь
Дордонь